Erik III van Denemarken, koning van Denemarken (1137-1146)
 Erik VII van Denemarken, als Erik III koning van Noorwegen (1389-1442)
 Erik III van Saksen-Lauenburg, hertog van Saksen-Bergedorf-Mölln (1370-1401)